Příjmení Pištora nese více osobností:

 Ivan Pištora (* 1963) – český politik
 Jiří Pištora (1932–1970) – český básník
 Tomáš Pištora (* 1993) – český hokejový obránce
 Václav Pištora (* 1984) – český občanský aktivista a podnikatel
 Zdeněk Pištora (* 1963) – český politik a pedagog